Komplement na splošno pomeni dopolnilo. Komplement lahko pomeni:
komplement množice v matematični teoriji množic
dvojiški komplement v računalništvu
 v slovnici pomeni predmet; predmet v tožilniku je na primer komplement s tožilnikom
sistem komplementa, del imunskega sistema